Molekulska formula -{C12H10N2O}- se može odnositi na:

 Harmol
 Norarmin